Briga je lahko:
 Briga - naselje v občini Kostel
 Dolnja briga - naselje v občini Kočevje
 Gornja briga - naselje v občini Kočevje